Lax o LAX puede referirse a:

 Lax, comuna suiza del cantón del Valais.
 Gaspar Lax, (1487-1560), filósofo, matemático y escritor español.
 Peter Lax, matemático húngaro.
 Código IATA del aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).
 Código utilizado por la FAO para el pez linterna (LAX).
 LAX, serie de televisión estadounidense emitida entre 2004 y 2005.
 Grupo de lucha libre Latin American Xchange (LAX).
 LAX, canción de la edición deluxe de Motomami.